Ángel Rodríguez (Elche, 1985. május 20. –) spanyol motorversenyző, jelenleg a spanyol Supersport-bajnokságban versenyez. Korábban megfordult a világbajnokságon, valamint a MotoGP különböző kategóriáiban is.

Karrierje 

A MotoGP-ben már 2000-ben bemutatkozhatott, ekkor egy versenyen indult, szabadkártyásként. 2001-től egészen 2006-ig felváltva versenyzett a negyed- és nyolcadliteres géposztályokban. 2009-ben, miután Talmácsi Gábor elhagyta a Balatonring Team csapatát, egy verseny erejéig őt kérték fel, hogy helyettesítse.

Helyettes, illetve beugró versenyzőként megfordult a Moto2-ben, illetve a Supersport-világbajnokságon is, jelenleg a spanyol bajnokságban szerepel a Supersport kategóriában.

MotoGP-statisztika

Források

Spanyol motorversenyzők
1985-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek